Wimbledon-mesterskaberne 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 1. - 14. juli 2019 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 133. udgave af mesterskabet og den tredje grand slam-turnering i 2019. Kvalifikationen spilledes den 24. - 27. juni 2019 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Seks uger inden mesterskabet indviede man et nybygget skydetag på den næststørste bane, Court No. 1, således at mesterskabet derefter kunne afvikles med skydetag på anlæggets to største arenaer, og tilskuerkapaciteten på arenaen blev øget til 12.345. Samtidig kunne man i forbindelse med dette mesterskab indvie en udvidelse af tribunen på Bane 12, der øgede denne banes tilskuerkapacitet fra 1.056 til 1.736, og det bragte anlæggets samlede kapacitet op på 42.000 tilskuere.

Dette var det første Wimbledon-mesterskab, hvor det afgørende sæt i mesterskabsrækkerne kunne blive afgjort i tiebreak, da arrangørerne havde bestemt, at der skulle spilles tiebreak ved stillingen 12−12 i afgørende sæt, efter at begge semifinaler i det foregående års herresinglemesterskab havde været rekordlange. Reglen kom i brug for første gang i tredjerundekampen i herredouble, hvor Henri Kontinen og John Peers vandt den første tiebreak i afgørende sæt ved 12−12 i Wimbledon-mesterskabernes historie mod Rajeev Ram og Joe Salisbury med 7-2. Kampen blev meget passende spillet på "Bane 12" og det tabende par var seedet som nr. 12. Reglen kom i brug yderligere to gange i løbet af mesterskaberne: i en mixed double-kamp i tredje runde samt i herresinglefinalen.

Det var endvidere det første Wimbledon-mesterskab siden 1946 uden kvalifikationsturneringer i herredouble- og damedoublerækkerne, fordi kvalifikationsturneringerne i doublerækkerne siden sidste mesterskab var blevet afskaffet til fordel for en udvidelse af damesinglekvalifikationen fra 96 til 128 deltagere.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2019 androg £ 38.000.000, hvilket var en stigning på knap 12 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ 441.000, hvilket var en stigning på 47 % i forhold til 2018, hvilket til dels skyldtes, at mesterskabet var blevet udvidet med to rækker for quad-kørestolstennis (single og double) for mænd.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner, tre rækker med otte par i hver række, androg £ 510.000, hvilket var en stigning på 4,8 % i forhold til 2018.

Derudover var der afsat £ 1.081.000 til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Invitationsturneringer 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019